Семженьга — название рек:

Россия 
 Семженьга (приток Вели) — река.
 Семженьга (приток Пежмы) — река.